Dego bezeichnet:

 Dego, Gemeinde in Italien
 Dego (Abt) († 1018), Benediktinermönch und Abt in Augsburg

Dego ist der Familienname folgender Personen:
 Baruch Dego (* 1981), israelischer Fußballspieler

Dego ist die Abkürzung für:
 Deutsche Golddiskontbank

Abkürzung